Кратер Анго () — маленький одиночный ударный кратер в горном массиве между Океаном Бурь и Морем Дождей на видимой стороне Луны. Название дано в честь aфриканского мужского имени, утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями Анго являются кратеры Джехан на северо-востоке, Акис на юго-востоке и Роза на юге. На севере от кратера находится пик Виноградова, на северо-востоке борозда Эйлера, на юго-востоке борозда Ван-Ю и цепочка кратеров Пири. Селенографические координаты центра кратера — , ширина — 1,1×0,7 км, глубина — 0,13 км.

Кратер имеет удлиненную форму, связанную по всей вероятности с низким углом импакта. Высота вала над окружающей местностью составляет 40 м, объём кратера приблизительно 0,04 км³.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки с борта Аполлона-17.
 Кратер Анго на карте LAC-39.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 Фототопографическая карта окрестностей кратера.
 Кратер Анго на карте LM-39.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны